

Persone 
 George McFarland – attore statunitense
 Hayley McFarland – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Mike McFarland – doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista statunitense
 Packey McFarland – pugile statunitense
 Pat McFarland – ex cestista statunitense
 Roy McFarland – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 T.J. McFarland – giocatore di baseball statunitense

Luoghi 
 McFarland – città della California (Stati Uniti)
 McFarland – località del Kansas (Stati Uniti)
 McFarland – località del Wisconsin (Stati Uniti)

Altro 
 21455 Mcfarland – asteroide
 Jack McFarland – personaggio della serie TV Will & Grace
 McFarland – casa editrice statunitense
 McFarland – birra Ale irlandese
 McFarland, USA – film del 2015 diretto da Niki Caro